ADHD (attention deficit hyperactivity disorder), een medische term voor de aandachtstekort/hyperactiviteitstoornis
 ADHD (rapgroep) (Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid Dopeness), een Nederlandse rapgroep

Zie ook 
 Fracasomanie, een bestuurscultuur die door hoogleraar Jos de Beus ADHD-bestuur wordt genoemd
 Dave Donkervoort, een dj die onder het pseudoniem ADHDave een radioprogramma presenteert